Die Lise-Meitner-Gesellschaft für die Gleichstellung von Frauen in den Naturwissenschaften und der Mathematik inner- und außerhalb der akademischen Laufbahn e.V. (kurz Lise-Meitner-Gesellschaft e.V. oder LMG) ist ein von jungen Wissenschaftlerinnen gegründeter bundesweiter Verein, der sich für Chancengleichheit und Sichtbarmachung von Frauen in MINT-Fächern einsetzt.

Ziele und Organisation 
Ziel der LMG ist die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter in Ausbildung und Beruf in den MINT-Fächern und in der Gesellschaft allgemein.

Dazu fördert die LMG die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch von Frauen aller Karrierestufen aller naturwissenschaftlicher und mathematischer Disziplinen und stärkt Schülerinnen und Frauen mit naturwissenschaftlich-mathematischem Hintergrund und Interesse.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der LMG ist die Förderung der Anwendung und Umsetzung von Ergebnissen und Handlungsempfehlungen der Sozialwissenschaften und insbesondere der Geschlechterforschung sowie die Sensibilisierung der Allgemeinheit für die Stellung von Frauen in den Naturwissenschaften und der Mathematik.

Die LMG gliedert sich in bundesweite thematische Gruppen sowie regionale Gruppen in verschiedenen Städten.

Projekte 
Das Hauptprojekt der LMG ist die Konzeptualisierung, Organisation und Weiterentwicklung der Tagung I, Scientist.

I, Scientist – The Conference on Gender, Career Paths and Networking 
I, Scientist ist eine jährlich in Berlin stattfindende internationale Konferenz zu Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sowie zu Karrierewegen und Netzwerken, insbesondere in den (Natur-, Ingenieurs-) Wissenschaften, der Mathematik und der Informatik. Sie richtet sich hauptsächlich an Studierende, Promovierende und Absolventinnen und wird von vielen Universitäten, Instituten und Forschungsorganisationen unterstützt.

Ziel der Konferenz ist es, unterschiedlichste Karrierewege vorzustellen, die nach dem Studium oder der Promotion möglich sind; Probleme und Lösungen z. B. zu unbewussten, geschlechtsbasierten Voreingenommenheiten oder zur Vereinbarkeit vom Familie und Studium/Beruf zu diskutieren und gleichzeitig inspirierende Personen, vor allem Frauen, als Rollenvorbilder sichtbar zu machen. Die Konferenz ist offen für alle Geschlechter.

Weblinks 
 Offizielle Website
Offizielle Website I, Scientist 2019
Offizielle Website I, Scientist 2018
Offizielle Website I, Scientist 2017

Einzelnachweise 

Verein (Berlin)
Frauen (Arbeitswelt)
Gegründet 2016